Guerre dei cloni – serie di conflitti simultanei nell'universo immaginario di Guerre stellari, situati tra gli avvenimenti de Episodio II - L'attacco dei cloni e Episodio III - La vendetta dei Sith

Televisione
Star Wars: Clone Wars – serie televisiva animata del 2003 (appartiene all'Universo espanso).
Star Wars: The Clone Wars – serie televisiva animata al computer del 2008, parte del Canone di Guerre stellari.

Film
Star Wars: The Clone Wars – film d'animazione del 2008

Videogiochi
Star Wars: La guerra dei cloni (Star Wars: The Clone Wars) – videogioco del 2002Star Wars: The Clone Wars - L'era dei duelli (Star Wars: The Clone Wars – Lightsaber Duels) – videogioco per Wii del 2008, basato sul film e sulla prima stagione della serie TVStar Wars: The Clone Wars - Jedi Alliance – videogioco per Nintendo DS del 2008, tie-in della serie TV
Star Wars: The Clone Wars - Gli eroi della Repubblica (Star Wars: The Clone Wars – Republic Heroes) – videogioco del 2009 ambientato tra le prime due stagioni della serie TVClone Wars Adventures – videogioco online del 2010, basato sulla serie TV Star Wars: The Clone Wars
LEGO Star Wars III: The Clone Wars – videogioco del 2011 della linea di giochi LEGO Star Wars